Albulina sikkima är en fjärilsart som beskrevs av Hans Bath 1900. Albulina sikkima ingår i släktet Albulina och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Juvelvingar
sikkima